José de Jesús, boxeur portoricain ;
 José de Jesús Corona (né en 1981), joueur de football mexicain ;
 José de Jesús Pimiento Rodriguez (né en 1919), cardinal colombien ;
 José de Jesús Méndez Vargas (né en 1974),  baron de la drogue mexicain ;
 José de Jesús Godínez (né en 1997), joueur de football mexicain ;
 José de Jesús Jaimes (né en 1991), cycliste colombien.